Сезон 2006-07 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 14-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вдесяте стала Спарта (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Яблонець взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як фіналіст Кубку Чехії з футболу 2006—2007.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

2006-2007
Чехія
Чехія